Акбуза́т (,  — светлый крылатый конь) — персонаж тюркского фольклора и мифологии, первопредок (тотемный предок) народа, богатырский конь-добродетель.

Происхождение 
Происхождение Акбузата связано, с широким распространением в среде тюркских народов тотемистических воззрений, а также культа коня, который играл важную роль в жизнедеятельности тюрков, а белый цвет символизировал благополучное рождение, счастливую жизнь, спокойную смерть и достойное погребение.

В татарской мифологии 
В татарской мифологии существует сюжет о двух божественных богатырских конях, Акбузате и Кукбузате (небесно-голубой конь), обитающих на небе, кони принимают участие в деяниях богатырей спускаясь на землю, затем вновь возносятся на небо, где они привязаны к железному колу ( — Полярная звезда) и пасутся вокруг него. Семь конокрадов (Большая Медведица) преследуют Акбузата и Кукбузата, с целью похищения, но догнать не могут.

Встречается также в татаро-мишарском фольклоре.

В башкирском эпосе 

В башкирской мифологии волшебный крылатый богатырский конь, родоначальник тулпаров. Конь Урал-Батыра, заглавный персонаж башкирского эпоса (кубаира) «Акбузат».

Описание красоты Акбузата принадлежит к числу наиболее разработанных и распространённых «общих мест» в поэтическом тексте эпоса «Урал-батыр». С незначительными вариациями оно повторяется и в других башкирских эпических произведениях:

В культуре 
Антонио Эммануилович Спадавеккиа совместно с Х. Заимовым написал оперу «Акбузат» («Волшебный конь») (впервые поставлена в 1942 году в Башкирском театре оперы и балета).

В 2016 году Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов написали рок-оперу «Белый конь. Златая птица (Акбузат)».

Памятники 
 В 2016 году в городе Ишимбае открыта скульптура «Акбузат». В 2017 году там же появился одноимённый арт-объект.
 В 2021 году в Бурзянском районе у озера Йылкысыккан открыт памятник высотой пять метров (самого коня 3,5 метра), отлитый на Каслинском чугунолитейном заводе.

В других сферах 
Расположенный в городе Октябрьском завод по производству профессиональной посуды из фарфора «Башкирский Фарфор» (ранее «Башкирский завод фарфоровых изделий», «Октябрьский завод фарфоровых изделий») выбрал в качестве логотипа крылатого коня.

См. также 
 Пегас
 Тулпар

Примечания

Литература 
 Урманчеев Ф. И. По следам Белого волка. Ранние этнокультурные связи тюрко-татарских племен. Казань, 1994.
 Сагитов М. М., Поэзия народного духа //Урал‑батыр: Башкирский народный эпос. Уфа, 1986;
 Мирбадалева А. С., Башкирский эпос «Урал‑батыр» //Башкирский фольклор. Вып.4. Уфа, 2000;
 Галин С. А., Башкирский народный эпос. Уфа, 2004.

Ссылки 
  Башкирский народный эпос Акбузат
 

Башкирская мифология
Башкирский эпос
Татарская мифология